Bonnie Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonnie Brook (Maryland), im Dorchester County
 Bonnie Brook (Pennsylvania), im Butler County